tinc steht für:
 tinc, eine Software für Virtual Private Networks

TINC steht für:
 The (International) Noise Conspiracy, eine schwedische Musikgruppe

TINC